En France, plusieurs concours d’agrégation concernent l’économie :
 l’agrégation d'économie et de gestion ;
 l’agrégation de sciences économiques et sociales ;
 l’agrégation d'économie (concours de l’enseignement supérieur supprimé en 2015, à ne pas confondre avec les précédents qui concernent l’enseignement secondaire).